Кримківська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Кримківська сільська рада — Миколаївська область, Первомайський район
 Кримківська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район